Ácido desoxirribonucleico, um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus.
 ADN-A, dupla hélice dextrógira.
 ADN ligase, enzima que possui como função facilitar a união de cadeias de DNA.
 DNA mitocondrial, composto orgânico presente nas mitocôndrias.
 ADN não codificante, componentes do ácido desoxirribonucleico de um organismo que não codificam sequências de proteínas.
 ADN polimerase, enzimas presentes tanto nas células dos seres eucariontes, quanto na dos procariontes.
 ADN recombinante, moléculas de ADN formadas por métodos de laboratório de recombinação genética que reúnem material genético de diferentes fontes.

Outros 
 Alternativa Democrática Nacional, partido político português.